Little River Band — австралийская рок-группа, образовавшаяся в Мельбурне в 1975 году и назвавшая себя в честь дорожного знака неподалёку от селения Литтл Ливер, штат Виктория.

Little River Band исполняли мелодичный софт-рок, насыщенный вокальными гармониями американского Западного побережья и мотивами музыки кантри (критики не раз отмечали её сходство с The Eagles).

В первый состав Little River Band вошли вокалист Глен Шоррок (), известный по участию в The Twilights, Биб Бёртлс (), бас-гитарист из группы Zoot, а также поющий гитарист Грэм Гобл (), гитарист Рик Формоза () и барабанщик Дерек Пеллуччи () — трое последних были участниками Mississippi, группы, долгое время базировавшейся в Лондоне.

Менеджер Гленн Уитли также был известен на австралийской рок-сцене: он играл во многих составах, самым известным из которых был Masters Apprentices. Позже в состав группы вошёл известнейший австралийский поп-певец Джон Фарнэм: с ним группа записала три альбома.

В 1978—1981 годы Little River Band шесть раз входили в первую десятку списков Billboard Hot 100 — с синглами «Reminiscing» (#3, их наивысший результат), «Lady» (#10), «Lonesome Loser» (#6), «Cool Change» (#10), «The Night Owls» (#6) «Take It Easy on Me» (#10).

Десять их альбомов входили в Billboard 200, два из них — Sleeper Catcher (1978) и Under the Wire (1979) — имеют статус платиновых. За восемь «звездных» лет (начиная с 1976 года) группа провела 13 аншлаговых турне по США. В общей сложности Little River Band продали в США более 25 миллионов пластинок.

Дискография

Альбомы 
 Little River Band (1975)
 After Hour (1976)
 Diamantina Cocktail (1977)
 Sleeper Catcher (1978)
 First Under the Wire (1979)
 Time Exposure (1981)
 The Net (1983)
 Playing to Win (1984)
 No Reins (1986)
 Monsoon (1988)
 Get Lucky (1990)
 Where We Started From (2000)
 Test of Time (2004)
 Re-arranged (2004)
 We Call It Christmas (2008)
 A Little River Band Christmas (2011)
 Cuts Like A Diamond (2013)

Концертные альбомы 
 Backstage Pass (1980)
 Live Classics (1992)
 One Night in Mississippi (2002)
 Standing Room Only-Live (2007)

Сборники 
 Greatest Hits (1982)
 Worldwide Love (1992)
 Reminiscing: The 20th Anniversary Collection (1995)
 Too Late to Load (1996)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Little River Band
 Little River Band MySpace
 Официальный сайт Stephen Housden
 Birtles Shorrock Goble
 Beeb Birtles
 Graeham Goble

Рок-группы Австралии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1975 году
Софт-рок-группы